Romana ima više značenja:
 Romana (Breša)
 Romana (Sasari)
 Romana (Savona))
 Romana (Sondrio)
 Romana Panić